Francesco Gallo – architetto italiano
 Francesco Gallo – militare italiano
 Francesco Gallo – vescovo italiano
 Francesco Gallo – politico italiano
 Francesco Gallo – regista italiano